Narciarski bieg na orientację na Zimowej Uniwersjadzie 2019 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas uniwersjady w dniach 4–10 marca 2019 roku w Raduga Cluster w Krasnojarsku. Została rozegrana po raz pierwszy na zawodach w historii.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Zimowa Uniwersjada 2019